Франк де Бур (; 15 мая 1970, Хорн, Северная Голландия) — нидерландский футболист и тренер.

Биография

Клубная карьера 
Франк де Бур начал заниматься футболом с детства и уже в возрасте 14 лет оказался в знаменитой футбольной школе «Аякса», где к тому времени уже выступал его брат-близнец Рональд. В 1988 году состоялся дебют Франка за амстердамцев, причём уже в возрасте 18 лет ему удалось стать основным игроком команды, застолбив за собой позицию левого защитника. Помимо своих оборонительных функций де Бур нередко подключался к атакам, демонстрируя хорошую технику. В составе «Аякса» де Бур выступал на протяжении 10 лет, выиграв в его составе 15 трофеев (в том числе Лигу чемпионов в 1995 году) и стал одной из легенд клуба.

В конце 1998 года де Бур перешёл в испанскую «Барселону», которую тренировал хорошо знакомый защитнику по «Аяксу» Луи ван Гал. До конца сезона Франк помог каталонцам завоевать чемпионский титул. Однако после этого у команды начался затяжной спад и тренерская чехарда. Несмотря на это де Бур оставался неизменным игроком стартового состава на протяжении четырёх следующих сезонов, но новых титулов ему завоевать не удалось. В 2001 году защитник был обвинён в употреблении допинга (нандролона) и получил дисквалификацию на год, впоследствии этот срок был сокращён. Сам футболист при этом своей вины не признал.

В 2003 году 33-летний де Бур перебрался в «Галатасарай», где выступал на протяжении полугода, а в зимний перерыв перебрался в шотландский «Рейнджерс», за который отыграл вторую половину сезона. Завершал свою карьеру голландец в катарских клубах «Эр-Райян» и «Эш-Шамаль» (о завершении карьеры он объявил в 2006 году).

Международная карьера 
В 1990 году де Бур дебютировал в составе сборной Нидерландов. Первоначально его карьера в сборной складывалась не очень удачно: на чемпионате Европы 1992 и чемпионате мира 1994 Франк не был игроком основного состава (провёл два и четыре матча соответственно), а Евро-1996 защитник пропустил из-за травмы.

Однако после ухода из сборной многолетнего партнёра по «Аяксу» и капитана команды Данни Блинда капитанская повязка в сборной досталась именно де Буру. На чемпионате мира во Франции сборная Нидерландов дошла до полуфинала турнира, заняв по его итогам четвёртое место. Де Бур принял участие во всех матчах и отметился важной голевой передачей на Денниса Бергкампа в четвертьфинальном матче со сборной Аргентины. По итогам турнира защитник был включён в его символическую сборную. На Евро-2000 де Бур также являлся одним из лидеров сборной, отметившись двумя голами на групповом этапе в ворота сборных Чехии и Франции. Однако полуфинальный матч со сборной Италии стал одним из самых неудачных в карьере де Бура: сначала он не забил пенальти в ворота Франческо Тольдо в основное время матча, а затем не сумел реализовать свою попытку в серии пенальти. В результате голландцы вновь не сумели выйти в финал турнира.

Дальневосточный «мундиаль» голландцы пропустили, не сумев преодолеть квалификацию, а на Евро-2004 Франк уже не был игроком стартового состава, причиной чему стала травма. Несмотря на это он принял участие в двух матчах первенства. После окончания чемпионата де Бур завершил международную карьеру, всего в составе сборной он сыграл в 115 матчах, что является третьим результатом в истории (больше только на счету Уэсли Снейдера и Эдвина ван дер Сара) и забил 13 голов.

Тренерская карьера 
С 2007 года он являлся тренером юношеской команды «Аякса». 6 декабря 2010 года назначен исполняющим обязанности главного тренера «Аякса» вместо Мартина Йола. 3 января 2011 года назначен главным тренером «Аякса». Контракт был подписан до 30 июня 2014 года. После того как команда де Бура выиграла три сезона чемпионата Нидерландов подряд (2010/11, 2011/12, 2012/13), с ним был продлён контракт до 30 июня 2017 года. Команда смогла выиграть чемпионат ещё один раз (2013/14), но последующие два сезона уступала титул ПСВ. По окончании сезона 2015/16 де Бур покинул «Аякс».

9 августа 2016 года назначен главным тренером итальянского клуба «Интернационале». Контракт подписан на 3 года. 1 ноября 2016 года, через 2 дня после матча 11-го тура чемпионата Италии 2016/17, проигранного «Сампдории» в Генуе (0:1), был снят со своего поста, проведя на посту тренера «Интера» лишь 85 дней. За досрочное расторжение контракта наставнику полагалась компенсация в размере более миллиона евро.

26 июня 2017 года де Бур подписал трёхлетний контракт с «Кристал Пэлас». 11 сентября 2017 года, спустя 78 дней, он был уволен после четырёх поражений в четырёх стартовых матчах чемпионата Англии, а его команда не забила ни одного гола — это худший показатель среди всех клубов в высшем дивизионе страны за 93 года. Де Бур также установил антирекорд премьер-лиги по продолжительности работы.

23 декабря 2018 года де Бур был назначен главным тренером клуба MLS «Атланта Юнайтед». Под его руководством клуб выиграл Открытый кубок США розыгрыша 2019 года. В регулярном чемпионате сезона 2019 клуб финишировал на втором месте в Восточной конференции, в плей-офф дошёл до финала конференции, где уступил «Торонто». В сезоне 2020 клуб одержал две победы в двух матчах, прежде чем чемпионат был приостановлен из-за пандемии COVID-19. В июле сезон был возобновлён в виде турнира MLS is Back, из которого клуб выбыл на групповой стадии, уступив во всех трёх матчах и не забив ни одного гола. 24 июля 2020 года де Бур и «Атланта Юнайтед» расторгли контракт по взаимному согласию сторон.

23 сентября 2020 года стал главным тренером сборной Нидерландов. Руководил национальной сборной во время Евро 2020, на котором «оранжевые», одержав три победы, уверенно вышли из группы, но уже на стадии 1/8 финала уступили сборной Чехии со счётом 0:2 и покинули турнир. 29 июня 2021 года был отправлен в отставку.

Достижения

Как игрок 
«Аякс»
 Чемпион Нидерландов (5): 1989/90, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1997/98
 Обладатель Кубка Нидерландов (2): 1992/93, 1997/98
 Обладатель Суперкубка Нидерландов (4): 1993, 1994, 1995, 1998
 Обладатель Кубка УЕФА: 1992
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 1994/95
 Обладатель Суперкубка Европы: 1995
 Обладатель Межконтинентального кубка: 1995

«Барселона»
 Чемпион Испании: 1998/99

Как тренер 
«Аякс»
 Чемпион Нидерландов (4): 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14
 Обладатель Суперкубка Нидерландов (1): 2013

«Атланта Юнайтед»
 Обладатель Открытого кубка США (1): 2019

Личные 
 Член символической сборной чемпионата мира 1998
 Входит в состав символической сборной чемпионата Европы 2000
 Входит в состав символической сборной Европы по версии ESM: 1996
 Golden Foot: 2016 (в номинации «Легенды футбола»)
 Премия имени Ринуса Михелса: 2012, 2013

Статистика выступлений

Клубная статистика

Тренерская статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте voetbalstats.nl

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Галатасарай»
Игроки ФК «Рейнджерс»
Игроки ФК «Эр-Райян»
Игроки ФК «Эш-Шамаль»
Футбольные тренеры Нидерландов
Тренеры ФК «Аякс» Амстердам
Тренеры ФК «Интернационале»
Тренеры ФК «Кристал Пэлас»
Тренеры ФК «Атланта Юнайтед»
Тренеры сборной Нидерландов по футболу